Charing – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Kent

Trasporti 
 Stazione di Charing Cross – stazione ferroviaria nel centro di Londra
 Stazione di Charing Cross – stazione della metropolitana di Londra
 Stazione di Glasgow Charing Cross – stazione ferroviaria di Glasgow, in Scozia

Altro 
 Charing Cross – incrocio nel distretto Città di Westminster a Londra
 84, Charing Cross Road –  libro del 1970 di Helene Hanff
 84 Charing Cross Road – film del 1987, diretto da David Hugh Jones